Memmo ist der Name folgender Personen:

 Tribuno Memmo († nach 991), 25. Doge von Venedig
 Marcantonio Memmo (1536–1615), 91. Doge von Venedig